Hell's Bells le titre anglais du court métrage Les Cloches de l'Enfer (1929), de la série des Silly Symphonies des Studios Disney.
Hell's Bells le titre anglais d'une série TV (1986)
'Hell's Bells' est une musique du groupe de jazz fusion Bill Bruford qui est la première piste de l'album One of a Kind sorti en 1979.
Hells Bells est une chanson du groupe de hard rock AC/DC qui est la première piste de l'album Back in Black sorti en 1980.

Homonymie
Court métrage de Disney (titre anglais)